Il doppio del torneo di tennis Maybelline Classic 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Barbara Potter e Sharon Walsh che hanno battuto in finale Rosie Casals e Wendy Turnbull 7–6, 7–6

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (finale)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh (Campionesse)

 Andrea Jaeger /  Pam Shriver (primo turno)
 Ann Kiyomura /  Paula Smith (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Maybelline Classic 1982